

Patronyme
 Mehrdad Bahar, (1930-1994), fut un historien, linguiste et spécialiste iranien de la mythologie persane ;

Autres 
Bahar peut référer à :
 Bahar : prénom féminin turc. Signifie « printemps » en persan et en turc ;
 la ville de Bahar (en) dans la province de Hamadan en Iran ;
 l'ancien nom de l'État du Bihar, en Inde ;
 la ville de Barh, dans le Bihar, en Inde ;
 le nom arabe du piment de la Jamaïque ;
 Bahar (1951), un film indien, en hindi.